Les Tigers de Thiais est un club de baseball situé à Thiais dans le Val-de-Marne. Son équipe fanion évolue en Championnat de France de Nationale 1,

Liens externes 
 Site officiel des Tigers de Thiais
 Site officiel des Caribous de Brévannes

Thiais
Thiais
Thiais